617 км, 617-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 617 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Белгородская область). Код 438529.
 617 км  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Алтайский край). Код 836715.